Col nome Ulrico I di Württemberg sono noti i seguenti personaggi:
Ulrico I di Württemberg (1226-1265), conte di Württemberg dal 1241;
Ulrico I di Württemberg (1487-1550), duca di Württemberg.